Wolfskind steht für:

 Wolfskind, isoliert aufgewachsener Mensch
 Wolfskind (Zweiter Weltkrieg), durch den Zweiten Weltkrieg elternlos gewordenes ostpreußisches Kind
 ein Kind mit übermäßiger Behaarung, siehe Hypertrichose

Wolfskinder steht für:
 Ame & Yuki – Die Wolfskinder, Anime-Spielfilm
 Wolfskinder (Film), Spielfilm von Rick Ostermann, Deutschland/Litauen 2013

Siehe auch: